Middle Rock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Middle Rock (New Haven County, Connecticut)
 Middle Rock (New London County, Connecticut)
 Middle Rock (Mendocino County, Kalifornien)
 Middle Rock (Santa Barbara County, Kalifornien)